Obuchi oder Ōbuchi ist der Familienname folgender Personen:

 Keizō Obuchi (1937–2000), japanischer Politiker
 Obuchi Mitsuhei (1904–1958), japanischer Politiker
 Raiju Ōbuchi (* 2003), japanischer Fußballspieler
 Yūko Obuchi (* 1973), japanische Politikerin